Burgkirchen heißen folgende Orte:
 Burgkirchen an der Alz, Gemeinde im Landkreis Altötting, Bayern
 Burgkirchen (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
Gemeindeteile:
 Burgkirchen am Wald, Ortsteil des Marktes Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Burgkirchen (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
Siehe auch:
 Burgkirche
 Bergkirchen